Мајкл Ченг је освојио турнир. У финалу је победио Андреја Чеснокова резултатом 6-3, 6-4, 7-5.

Носиоци

  Џим Куријер (треће коло)
  Пит Сампрас (треће коло)
  Михаел Штих (полуфинале)
  Ги Форже (друго коло)
  Горан Иванишевић (друго коло)
  Петр Корда (треће коло)
  Емилио Санчез (четвртфинале)
  Карел Новачек (треће коло)

<li>  Дејвид Витон (друго коло)
<li>  Андре Агаси (треће коло)
<li>  Серђи Бругера (четвртфинале)
<li>  Мајкл Ченг (победник)
<li>  Магнус Густафсон (треће коло)
<li>  Дерик Ростањо (треће коло)
<li>  Вејн Фереира (друго коло)
<li>  Јакоб Хласек ''(четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Тенис 1992.